Lee Childs (Yeovil, 6. studenog 1982.) engleski je tenisač.

Nakon njegovih uspjeha 2000., Childsa su prozvali nasljednikom Tima Henmana i Grega Rusedskog.
Na Wimbledonu 2003., Childs je porazio Nikolaja Davydenka u pet setova ali je izgubio u sljedećem kolu protiv šesnaestogodišnjeg Rafaela Nadala sa 6:2, 6:4, 6:3.

Tenisači